Bunde (Limburg), een dorp in de Limburgse gemeente Meerssen
 Bunde (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 een verplaatsbare fret

Zie ook: Bünde